Element Eighty — американская метал-группа, сформировавшаяся в Техасе в 2000 году. Была распущена в 2006 году, но воссоединилась через несколько месяцев, в 2007. За свою карьеру выпустила три полноценных альбома и до 2010 года работала над четвёртым, который так и не увидел свет.

Биография 
Группа собралась в далеком 2000 году, спустя год, 21 июня 2001 года, была готова их первая работа — альбом Mercuric, названный в честь 80 элемента в таблице Менделеева. Пластинка была записана на средства команды и не поступила в продажу, т.к. группа не контактировала с каким-либо лейблом.

После удачных концертов в Далласе группе предложили контракты сразу несколько звукозаписывающих студий. В апреле 2003 года Element Eighty заключили контракт с Universal. Одноименный альбом Element Eighty был выпущен 28 октября 2003 года. В это же время одна из композиций группы, «Broken Promises», попала в саундтрек к видеоигре Need for Speed: Underground, благодаря чему многие услышали эту группу впервые. Также композиция попала на 36 строчку U.S. Mainstream Rock Charts.

В поддержку выпущенного альбома Element Eighty отправились в турне, в котором играли с Sevendust, Mudvayne, 3 Doors Down, Slipknot, Shinedown, Korn, Hellyeah, Ill Niño, Flaw, 40 Below Summer и Mushroomhead.

В 2004 году группа расторгла контракт с Universal в связи с тем, что лейбл не интересовался продвижением группы. Спустя некоторое время, в группе меняется бас-гитарист — на смену Руну приходит Зак Бейтс, до этого игравший в группе Bullet Ant. Помимо участия в Element Eighty, Зак играет в Serosia.

После небольших перемен в составе, группа приступает к записи третьего альбома, который увидел свет 5 ноября 2005 года. The Bear вышла на сформированном группой лейбле «Texas Cries Records». Пластинка стала доступна для скачивания на официальном веб-сайте группы и на iTunes.

Отыграв свой последний концерт на новогоднюю ночь в «Ridglea», группа распалась. Но уже в мае 2007-го года заявила о своем возвращении и начала работать над четвёртым студийным альбомом. В 2010 году на Myspace-странице группы было опубликовано сообщение: "Запись чрезвычайно замедлилась из-за личных проблем". В связи с этим Element Eighty снова распались. 
В настоящее время ударник Райан Кэрролл играет в группе AdaKaiN.

В августе 2021 года группа создала аккаунт в Instagram, где вскоре было объявлено о её воссоединении. 3 декабря вышел сингл «Ego», являющийся перезаписанной версией одноимённой песни c дебютного альбома «Mercuric».

Состав

Текущие участники 
Дэвид Галлоуэй (David Galloway) — вокал
 Мэтт Вудс (Matt Woods) — электрогитара, бэк-вокал
 Зак Бейтс (Zack Bates) — бас-гитара (с 2004)
 Райан Кэрролл (Ryan Carroll) — ударные

Бывшие участники 

 Рун (Roon) — бас-гитара (2000—2004)

Дискография

Примечания

Ссылки 
 группа в Facebook
 группа в Spotify
 группа в Instagram
 Официальный сайт группы
 группа на LastFm
 Element Eighty Тексты Песен
 группа на MySpace 

Ню-метал-группы США
Группы альтернативного метала США
Музыкальные коллективы из Техаса
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2000 году
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов